Helvecia puede referirse a:

 Helvecia, país de Europa, actualmente Suiza;
 Helvecia, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina;
 Helvecia, localidad en el departamento San Ignacio de la Provincia de Misiones, Argentina;
 Colonia Helvecia, localidad en el departamento Iguazú de la Provincia de Misiones, Argentina;
 Arroyo Helvecia, curso de agua de la Provincia de Misiones, Argentina.
 Helvetia, alegoría que representa a Suiza, también llamada Helvecia.
 Nueva Helvecia ciudad en el departamento de Colonia, Uruguay.
 Helvécia, localidad de Hungría